Mark Edmondson e Sherwood Stewart hanno battuto in finale Joakim Nyström e Mats Wilander 6-2, 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (Campioni)
 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (terzo turno)
 Pat Cash /  John Fitzgerald (semifinali)
 Broderick Dyke /  Wally Masur (quarti di finale)
 Francisco González /  Matt Mitchell (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (secondo turno)
 Brad Drewett /  Kim Warwick (terzo turno)

 Mike Bauer /  Marty Davis (secondo turno)
 Peter Doohan /  Michael Fancutt (semifinali)
 Scott Davis /  Ben Testerman (secondo turno)
 David Graham /  Laurie Warder (secondo turno)
 Mike De Palmer /  Sammy Giammalva (secondo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (finale)
 Stefan Edberg /  Johan Kriek (terzo turno)
 John Alexander /  Lloyd Bourne (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1984